

Patronyme 
Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Alphonse Desmarais (1850-1940), missionnaire canadien ;
 Camille Cyr-Desmarais, actrice québécoise ;
 François-Séraphin Régnier-Desmarais (1632-1713), homme d'Église, diplomate, poète, traducteur et grammairien français  ;
 Jacqueline Desmarais (1928-2018), multi-milliardaire et mécène canadienne ;
 Jean Noël Desmarais (1924-1995), sénateur progressiste-conservateur canadien ;
 Louis R. Desmarais (1923-), député libéral de la circonscription Dollard au Québec ;
 Lorraine Desmarais (1956-), compositrice et pianiste de jazz québécoise ;
 Marcel-Marie Desmarais (1908-1994), écrivain, prédicateur et communicateur canadien  ;
 Odilon Desmarais (1854-1904), politicien provincial et fédéral du Québec ;
  ;
 Sophie Desmarais, actrice canadienne.

Entreprise 
 Desmarais frères, une société française dans le domaine des huiles végétales, fondée en 1861 et qui n'existe plus

Lien externe 
 

Patronyme québécois
Patronyme canadien
Patronyme gascon
Patronyme picard
Patronyme normand